Az 559-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Lajosmizse, templom között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2461-es járat 2016. december 11-étől 559-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||49||57
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||48||56
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, posta||46||54
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Piac tér||44||52
|align=left|
|-
|6|| Cegléd, PEVDI||43||51
|align=left|
|-
|7|| Cegléd, kenyérgyár||42||50
|align=left|
|-
|8|| Cegléd, konzervgyár||41||49
|align=left|
|-
|9|| Cegléd, Hétvezér utca||40||48
|align=left|
|-
|11|| Ugyer, régi vasúti megállóhely||38||46
|align=left|
|-
|12|| Kökény dűlő||37||45
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, mikebudai útelágazás||∫||43
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, Kuckó dűlő||∫||41
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, Tőzeg dűlő||∫||38
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, 14. dűlő||∫||37
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, 8. dűlő||∫||35
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, 4. dűlő||∫||33
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, Tájház||∫||32
|align=left|
|-
|14|| Csemő, alsóerdő||35||∫
|align=left|
|-
|16|| Csemő, Zöldhalom||33||∫
|align=left|
|-
|17|| Csemő, egészségház||32||∫
|align=left|
|-
|19|| Csemő, Rákóczi Tsz.||colspan=2|30
|align=left|
|-
|21|| Csemő, régi vasúti megállóhely||colspan=2|28
|align=left|
|-
|22|| Csemő, községháza||colspan=2|27
|align=left|
|-
|24|| Csemő, Kiss dűlő||colspan=2|25
|align=left|
|-
|25|| Irsai útelágazás||colspan=2|24
|align=left|
|-
|27|| Csemő, Szénástelek dűlő||colspan=2|22
|align=left|
|-
|29|| Nagykőrösi útelágazás||colspan=2|20
|align=left|
|-
|30|| Hantháza, 67-es km kő||colspan=2|19
|align=left|
|-
|32|| Hantháza, Felsőjárási általános iskola||colspan=2|17
|align=left|
|-
|33|| Hantháza, régi vasútállomás||colspan=2|16
|align=left|
|-
|35|| Csemő, Hantháza, autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|14
|align=left|
|-
|37|| Pest-Bács megyehatár||colspan=2|12
|
|-
|38|| Jámbor tanya||colspan=2|11
|
|-
|39|| Lajosmizsei Iskola dűlő||colspan=2|10
|
|-
|40|| Palóc dűlő||colspan=2|9
|
|-
|41|| Földm. szöv. 4. sz. bolt||colspan=2|8
|
|-
|42|| Pintér dűlő||colspan=2|7
|
|-
|44|| Sallai Tsz.||colspan=2|5
|
|-
|47|| Lajosmizse, gázcseretelep||colspan=2|2
|
|-
|49|| Lajosmizse, templomvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak